GRENKE Chess Classic 2015 — міжнародний шаховий турнір, що проходив з 2 по 9 лютого 2015 року в м.Баден-Баден (Німеччина). Переможцем турніру став діючий чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен.

Регламент турніру 
Змагання проводилися за коловою системою у 7 турів за участі 8 шахістів з 7 країн.
Категорія турніру — ХХ (середній рейтинг — 2749,87).

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 2-4, 6-9 лютого
 Вихідний день: 5 лютого

Початок партій в 16-00 год (час Київський)

Контроль часу 
 100 хвилин на 40 ходів, 50 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з першого.
Заборонено погоджуватися на нічию до 40 ходу.

Критерії розподілу місць 
 1. Кількість виграних партій;
 2. Кількість виграних партій чорними фігурами;
 3. Результат особистої зустрічі;

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на лютий 2015 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Тай-брейк (матч за 1 місце)
Для визначення переможця турніру був проведений тай-брейк (2 партії — 10 хвилин + 2 секунди на хід; 2 партії — 5 хвилин + 2 секунди на хід; Армагеддон — 6 хвилин проти 5).

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
  Онлайн турніру на chessdom.com  
 Онлайн турніру на chessbomb.com  
 Турнір на ChessPro.ru  
 Форум на ChessPro.ru  

Шахові турніри 2015
2015 у Німеччині
Спортивні змагання в Німеччині